TRB steht für:
 Technische Regeln zur Druckbehälterverordnung
 Tom Robinson Band
 TRB by Tory Burch, Mode-Label von Tory Burch
 Transportation Research Board
 Trichterrandbecherkultur, siehe Trichterbecherkultur
 Turnerschaft Rheno-Borussia Aachen (TRB!)

trb steht für:
 Terebu (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung